Dominik Kohr – calciatore tedesco
 Harald Kohr – ex calciatore tedesco
 Leopold Kohr – economista, giurista e politologo statunitense